est une expression anglo-saxone signifiant « lune d'hiver ». Elle peut faire référence à :

 Winter Moon, album d' sorti en 1980 ;
 , chanson de présente sur l'album  sorti le .